Diskriminierung (von lateinisch discriminare „trennen, eine Unterscheidung treffen“) steht für:

 Diskriminierung, gruppenbezogene Benachteiligung von Personen
 Diskriminierung (Außenwirtschaft), im Außen- und Welthandel eine ungleiche Behandlung von Staaten

Siehe auch:
 Diskrimination (Fähigkeit zur Unterscheidung)
 Diskriminator (Gerät der Messtechnik)
 Diskriminante (Begriffsklärung)